La B Nazionale 1983-1984 è stata la 23ª edizione della seconda divisione greca di pallacanestro maschile.

Classifica finale

Gruppo Sud

Gruppo Nord

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1983
Pallacanestro nel 1984
B Nazionale 1983-1984